Basic Element – szwedzka grupa muzyczna
 Basic Element (Bazowyj elemient) – rosyjski holding